Luján de Cuyo (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Luján de Cuyo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza